Der Müller und sein Kind – film del 1911 diretto da Walter Friedmann
 Der Müller und sein Kind – film del 1911 diretto da Adolf Gärtner